Pilgrim (englisch für Pilger, Wallfahrer) steht für:

 eine veraltete Bedeutung für Pilger
 Pilgrim Fathers, englische Siedler in Neuengland, siehe Pilgerväter 
 Pilgrim (Album), ein Album von Eric Clapton
 Pilgrim (Band), eine US-amerikanische Doom-Metal-Band
 Pilgrim (Luftschiff), das erste Luftschiff der Goodyear-Blimp-Flotte von 1925
 Pilgrim (Science-Fiction), einen Titel einer Jugend-SF-Serie von Mark Brandis
 Pilgrim Films & Television, eine US-amerikanische Fernseh- und Film-Produktionsfirma
 Pilgrim Management, ein Managementunternehmen für Bands
 Pilgrim Press, einen US-amerikanischen Buchverlag
 Pilgrim River, einen Fluss in Alaska, Vereinigte Staaten
 Kernkraftwerk Pilgrim, US-amerikanisches Kernkraftwerk
 The Pilgrim, eine Rosensorte
 ein Computerspiel aus dem Jahre 1997, siehe Kreuzzug-Reihe
 das Pferd in dem Film Der Pferdeflüsterer

Pilgrim ist der Name folgender Personen:
 Pilgrim von Passau (971–991), Bischof 
 Pilgrim von Köln (?–1036), Erzbischof
 Pilgrim I. von Aquileia, Patriarch von Aquileia (Spanheimer Herkunft nicht gesichert) 
 Pilgrim (Michaelbeuern), Abt von Michaelbeuern 
 Pilgrim (Olmütz) († 1184), Bischof von Olmütz
 Pilgrim II. von Dornberg, Patriarch von Aquileia
 Pilgrim von Schwarzenau, Erbauer von Schloss Schwarzenau (Waldviertel)
 Pilgrim von Prag († 1240), Bischof von Prag
 Pilgrim I. von Salzburg, († 923), Erzbischof von Salzburg
 Pilgrim II. von Puchheim, († 1366), Erzbischof von Salzburg
 Pilgrim I. von Nordholz, Fürstabt von Kempten 
 Pilgrim II. von Wernau, Fürstabt von Kempten 

Pilgrim ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Pilgrim (1821–1909) preußischer Beamter und deutscher freikonservativer Politiker
 Albrecht Pilgrim von Buchheim, möglicher Minnesänger des 13. Jahrhunderts, siehe Der von Buchein
 Alayah Pilgrim (* 2003), Schweizer Fußballspielerin
 Andy Pilgrim (* 1956), britischer Autorennfahrer 
 Beatrix von Pilgrim (* 1959), deutsche Szenografin und bildende Künstlerin
 Christian Adolf Wilhelm Pilgrim (1785–1856), preußischer Beamter und Landrat der Kreise Medebach, Eslohe und Dortmund
 George Pilgrim, US-amerikanischer Schauspieler
 Guy Ellcock Pilgrim (1875–1943), englischer Paläontologe 
 Hubertus von Pilgrim (* 1931), deutscher Bildhauer
 Ludwig Pilgrim, einer der Gründer der Sektkellerei Bussard in Radebeul 
 Michael Pilgrim (* 1947), Politiker von Saint Lucia
 Paul Pilgrim (1883–1958), US-amerikanischer Leichtathlet und Olympiasieger
 Sam Pilgrim (* 1990), britischer Radsportler und Webvideoproduzent
 Volker Elis Pilgrim (1942–2022), deutscher Jurist, Psychologe, Soziologe und Autor

Pilgrim ist der Ortsname von:
 Pilgrim, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, heute russisch: Soldatskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Pilgrim, Landkreis Holzminden, Siedlung bei Heinade

Pilgrim steht für folgende Fahrzeughersteller und -marken:
 Pilgrim Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1899–1900)
 Ohio Falls Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1913–1914)
 Pilgrim Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1915–1918)
 Pilgrim’s Way Motor, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1906–1915)
 Pilgrim Cars, britischer Automobilhersteller (seit 1985)

Siehe auch:
 Scott Pilgrim
 Pilgrimiden, bayerisches Adelsgeschlecht 
 Pilgram (Begriffsklärung)